Бхактиведа́нта:

 Бхактиведанта Нараяна Госвами (1921—2010) — индийский кришнаитский гуру и писатель, основатель Международного общества чистой бхакти-йоги.
 Бхактиведанта Свами Прабхупада (1896—1977) — основатель Международного общества сознания Кришны.
 Больница Бхактиведанты — благотворительная больница в городе Мумбаи.
 Бхактиведанта Бук Траст — книжное издательство.
 Бхактиведанта-колледж — вайшнавский теологический колледж в Бельгии.
 Бхактиведанта-мэнор — вайшнавская община в Хартфордшире.
 Институт Бхактиведанты — религиозный исследовательский и образовательный институт.
 Культурный центр Бхактиведанты в Детройте — кришнаитский храм и культурный центр в городе Детройт, США.